Borradori ist der Familienname folgender Personen: 

 Giovanna Borradori (* 1963), in den USA lebende italienischstämmige Philosophin 
 Marco Borradori (1959–2021), Schweizer Politiker der Lega dei Ticinesi